

Musique
 Good Morning, une chanson écrite en 1939 pour le film Place au rythme, où elle est interprétée par Judy Garland et Mickey Rooney. La chanson est reprise par Debbie Reynolds, Gene Kelly et Donald O'Connor dans le film de 1952 Chantons sous la pluie.

Radio
 Le Good Morning, la matinale de la radio belge Radio Contact.

Sport
 Good morning, un exercice de musculation qui permet de renforcer certains muscles du dos et des jambes.

Voir aussi
 Good Morning America, une émission matinale du réseau de télévision de l'American Broadcasting Company lancée en 1975.
 Good Morning Babilonia, un film franco-italien réalisé par Paolo et Vittorio Taviani en 1986.
 Good Morning Call, un shōjo manga créé par Yue Takasuka
 Good Morning England, un film germano-franco-britannique écrit et réalisé par Richard Curtis, sorti en 2009.
 Good Morning Good Morning, une chanson des Beatles, parue sur l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
 Good Morning Little Schoolgirl, une chanson de blues composée par Sonny Boy Williamson I sortie en 1937.
 Good Morning, Midnight, un film de science-fiction dramatique américain réalisé par George Clooney, dont la sortie est prévue en 2020.
 Good Morning Revival, le quatrième album du groupe de punk rock du Maryland Good Charlotte.
 Good Morning Spider, le deuxième album de Sparklehorse, sorti en 1998.
 Good Morning Sunshine, le  et dernier single extrait d'Aquarium, le premier album du groupe scandinave Aqua.
 GMTV (Good Morning Television),  est une société de production qui fournit des programmes sur les chaînes britanniques d'ITV.
 Good Morning, Vietnam, un film américain avec Robin Williams, réalisé par Barry Levinson, sorti en 1987.
 Good Morning Week-end, une émission de radio diffusée depuis la rentrée 2005 sur BFM Business.